Бобы́льская доро́га — дорога в городе Петергофе Петродворцового района Санкт-Петербурга. Проходит от улицы Первого Мая до Собственного проспекта.

История 
Название возникло в XIX веке. Оно связано с тем, что дорога проходила по территории деревни Бобыльской, в которой селились бобыли — жители бездворных (не имевших земельных наделов) строений, в том числе бессемейные отставные солдаты, беспахотные крестьяне.

На участке от Кооперативной и Спортивной улиц почти до улицы Халтурина Бобыльская дорога пересекает Балтийскую железнодорожную линию. Там существует пешеходная тропа.

Юго-восточнее перекрестка с улицей Беловой находится Генеральский пруд.

Застройка 

 № 57 — жилой дом (1994)
 № 57, корпус 1 — жилой дом (1995)
 № 59 — жилой дом (1992)
 № 59, корпус 2 — школа (2014). Открыта 1 сентября 2015 года.
 № 61 — жилой дом (1999)
 № 63 — жилой дом (1999)

Перекрёстки 
 Улица Первого Мая
 Пионерская улица
 Улица Войкова
 Кооперативная улица / Спортивная улица
 Улица Халтурина
 1-я линия
 2-я линия
 Улица Беловой
 Собственный проспект

Транспорт 
С декабря 2013 года ходят автобусы № 351а и № 351б.

Примечания